Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1975 година e 26-и пореден.

Започва на 12 януари 1972 г. и завършва на 5 октомври.

Съдържа в календара 14 старта.

Пилоти и конструктори

Стартове

Класиране

При пилотите

При конструкторите 

‡ Голямата награда на Испания и Голямата награда на Австрия завършват на по-малко от 75% от обиколките и се присъждат половината от полагаемите точки.
|valign="top"|

Бележки 

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони